Jean-François Boyer peut désigner :

 Jean-François Boyer (1675-1755), évêque français et adversaire acharné du jansénisme ;
 Jean-François Boyer (1959-), journaliste, historien et producteur français.